El término Mandy puede referirse a:

 Mandy (canción) La canción romántica homónima.
 El personaje Mandy de la serie 24.
 La revista británica Mandy (revista), publicada en 1967.
 Mandy, personaje de la serie de televisión Las sombrías aventuras de Billy y Mandy.
 Mandy, película de 1952 dirigida por Alexander Mackendrick.